Esperantoverdenskongressen (på Esperanto Universala Kongreso de Esperanto) har den længste tradition blandt internationale esperantosammenkomster og har næsten uafbrudt været afholdt i mere end hundrede år. Kongresserne er blevet af holdt hvert år siden 1905 undtagen under de to verdenskrige. Det Internationale Esperantoforbund har organiseret disse kongresser lige siden 1920'erne.

Historie

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Hjemmesiden for Universala Kongreso de Esperanto 2006 

Verdenskongressen